Mistrzostwa Europy U-18 w piłce nożnej 1996 – odbywały się w dniach 23-30 lipca 1996 roku we Francji i w Luksemburgu. Pierwszych sześć zespołów kwalfikowało się do Mistrzostw Świata U-20 1997 w Malezji.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Końcowa tabela 

Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 

Grupa B

Mecz o 3 miejsce

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-18 1996 została reprezentacja Francji.

1996
1996 w piłce nożnej